«Танго Валентины» () — американский фильм-триллер Рохелио Лобато, вышедшая на экраны в 2007 году.

Сюжет 

Сюжет разворачивается вокруг безумной любви Валентины к своему мужу Эдуардо. Для неё танец является жизнью, а любовь — стремительным и неудержимым танго. Оба их сына — старший Эдди, готовящийся стать священником, и младший Виктор, превращающийся в гангстера, — кажутся неудачниками в личной жизни на фоне счастливой пары родителей. Покушение на Эдуардо превращает страстную любовь в ужас греческой трагедии. Попытки поддержать сходящую с ума женщину приводят к полнейшему хаосу…

В ролях

Съёмочная группа 

 Режиссёр: Рохелио Лобато (Rogelio Lobato)
 Сценарист: Рохелио Лобато
 Продюсеры: Арт Чудабала (Art Chudabala), Джэк Рубио (Jack Rubio), Тим Тауери (Tim Towery)
 Композитор: Альбер Джиновар (Albert Guinovart)
 Оператор: Ирв Гуднофф (Irv Goodnoff)
 Редактор: Арт Чудабала

 Производство Wolfcub Films (США).

Ссылки 
  

Фильмы-триллеры США